Aneke est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (nées en 1986), actrices jumelles de Nollywood
, évêque anglican nigérian
Chuks Aneke (né en 1993), joueur anglais de football
, officier naval nigérian
 (né en 1990), joueur nigérian de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme nigérian